Макхост — российский хостинг-провайдер, основанный в январе 2004 года. Предоставляет услуги веб-хостинга, регистрации доменных имен, аренды выделенных серверов и виртуальных выделенных серверов. Генеральный директор компании — Роман Веретельников.

История 

Компания была основана в 2004 г. Сверщевским Антоном и получила название McHost. В 2009 году произошло переименование компании в Макхост.

 2004 год — основание компании, регистрация доменного имени mchost.ru.
 2005 год — регистрация первого аккаунта.
 2006 год — одним из первых включает в свои услуги поддержку PHP5.
 2007 год — вводит услуги выделенных виртуальных серверов, аренды физических серверов, а также начинает предоставлять размещение оборудования в собственном дата-центре.
 2008 год — открытие услуг VPS на базе Linux.
 2009 год — запуск Windows VPS на платформе Windows Server 2008 R2.
 6 апреля 2010 года в 22.00 в результате конфликта между ООО «МсХост.ру» и компанией «Оверсан-Меркурий» последняя объявила о прекращении предоставления услуг дата-центра провайдеру "Макхост", в результате чего недоступными оказались около 30 тысяч сайтов . Компания «Оверсан-Меркурий» около 3:00 7 апреля предоставила доступ клиентам Макхоста для снятия резервных копий данных. Через сутки с небольшим серверы компании Макхост были вновь включены.
 7 апреля 2010 года группа компаний Hosting Community совместно с ОАО «Российские Космические Системы» сообщили о начале переговоров с ООО «МсХост.ру» об урегулировании вопросов задолженности, расположения серверов, возможного вхождения ООО «МсХост.ру» в группу компаний Hosting Community. Условием ведения переговоров обозначена неэскалация конфликта сторонами и штатная работа серверов клиентов.
 13 апреля 2010 года специалисты группы компаний Hosting Community начали технический, бухгалтерский и юридический аудит ООО «МсХост.ру» с целью анализа перспектив вхождения в группу компаний Hosting Community 
 14 апреля 2010 года компания Оверсан-Меркурий снова уведомила о предстоящем 16 апреля в 12:00 отключении серверов  от сети Интернет, что вызвало новую волну оттока клиентов ООО «МсХост.ру» к другим провайдерам услуг
 15 апреля 2010 группа компаний Hosting Community сообщила о прекращении аудита провайдера Макхост в связи с нарушением условий ведения переговоров. По распространенному мнению, клиентская база ООО «МсХост.ру» в этот период стремительно уменьшалась и приобретение компании становилось все менее интересным группе компаний Hosting Community 
 16 апреля 2010 в 12:00 вследствие неуплаты задолженности компания "Оверсан-Меркурий" отключила интернет-доступ к ресурсам компании "Макхост".
 12 мая 2010 было перевезено всё оборудование компании ООО «МсХост.ру» в дата-центр в Голландии.
 Июль 2010 года — ребрендинг компании.

Состояние 

Компания имеет офис в Москве. До 2010 года заявляла о наличии двух собственных дата-центров (Это заявление было оспорено компанией "Оверсан-Меркурий"). Количество клиентов по состоянию на январь 2010 года — более 10000, количество доменов, расположенных на хостинге оценивается в 40857.На начало июля 2010 года количество клиентов составляло 8000 активных аккаунтов и более 20.000 доменов на обслуживании.

По состоянию на ноябрь 2020 года количество доменов RU/РФ/SU достигло 30000.

Факты 

 в 2009 году Макхост выступил спонсором «сисечного» конкурса в блоге Артемия Лебедева. В 2010 году компания отказалась от спонсирования рубрики.
 В январе 2010 года на сайте Макхост в течение некоторого времени висело русское национальное слово из трех букв. Слово провисело на сайте несколько дней и потом также неожиданно было убрано, что вызвало неоднозначную реакцию и критику со стороны интернет-сообщества.
 В феврале 2010 года из-за сбоя системы Макхост временно закрылся торрент-поисковик bitsnoop.com .

Примечания

Ссылки 
 [www.mchost.ru Официальный сайт компании Макхост]
 McHost модернизировал технический парк на базе решений HP
 McHost.ru разместится в московском ЦОД «Синтерры» (23.05.2008, mskit.ru) 
 Отключение Макхоста от дата-центра
 Макхост реализует социально-ответственный маркетинг
 «Макхост» скачал свою кровь

Хостинговые компании России